Oberhart heißen folgende geographischen Objekte:

 Oberhart (Gars am Inn), Ortsteil des Marktes Gars am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Oberhart (Kolbermoor), Ortsteil der Stadt Kolbermoor, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Oberhart (Windorf), Ortsteil des Marktes Windorf, Landkreis Passau, Bayern

 Oberhart (Gemeinde Feldkirchen), Ortschaft von Feldkirchen an der Donau, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Oberhart (Gemeinden Sattledt, Steinhaus), Ortschaft von Sattledt und Steinhaus, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Oberhart (Gemeinde St. Martin im Mühlkreis), Ortschaft der Gemeinde Sankt Martin im Mühlkreis, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Oberhart (Gemeinde Sankt Martin im Sulmtal), Katastralgemeinde und Ortschaft von Sankt Martin im Sulmtal, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Oberhart (Wels), Ortschaft im Nordosten von Wels (Stadt)

Siehe auch:
 Oberhard
 Unterhart